Натуральне число 1762
 1762 рік до нашої ери
 1762 рік нашої ери